Smutný bzw. Smutny ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Smutny (* 1976), deutscher Komponist
 Engelbert Smutny (1917–1972), österreichischer Fußballspieler
 Franz Smutny (1867–1932), österreichischer Sportpionier, Erfinder, Beamter und Journalist

 Pavel Smutný (* 1975), tschechischer Komponist
 Vladimír Smutný (* 1942), tschechischer Kameramann